Иносказание — выражение, заключающее в себе скрытый смысл; употребляется, как литературный приём.

В широком смысле иносказание понимается как фундаментальная особенность искусства и, в частности, художественной речи, благодаря которой, например, лиса в басне или сказке предстаёт отнюдь не животным, а Базаров в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети» — не только как индивидуум с уникальными биологическими и психологическими чертами:

Так и поэтический образ каждый раз, когда воспринимается и оживляется понимающим, говорит ему нечто иное и большее, чем то, что в нем непосредственно заключено. Таким образом поэзия есть всегда иносказание,  в обширном смысле слова.

 В узком смысле иносказание отождествляют с аллегорией и аналогичными приёмами, когда одно явление или предмет изображается и характеризуется через другое, явственно отличное от него:

 Аллегория — иносказание, выражение чего-н. отвлечённого, какой-н. мысли, идеи в конкретном образе. 
 Эзопов язык — тайнопись в литературе, иносказание, намеренно маскирующее мысль. 
 Ирония — противоречие истинного смысла используемым словам.

Иносказательными могут быть целые произведения — басни, сказки, рассказы (например, В. М. Гаршина) романы (например, «Остров пингвинов» Анатоля Франса или «Война с саламандрами» Карела Чапека)..

См. также 
 Троп
 Метафора

Примечания 

Литературные приёмы